Шанцер () — немецкая фамилия.

 Шанцер, Виргилий Леонович (1867—1911) — деятель революционного движения в России.
 Шанцер, Евгений Виргильевич (1905—1987) — российский учёный, доктор геолого-минералогических наук.
 Шанцер, Иван Алексеевич (род. 1961) — российский учёный-ботаник, доктор биологических наук.
 Шанцер, Станислав Яковлевич (1818—1876) — русский врач, автор ряда научных трудов.

См. также 
 Шансер, Владислав (1848—1914) — польский поэт и писатель.